Austria:
 Söll – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Osoby:
 Georg Söll – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Soell
 Söhl
 Soll